Providence Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Providence Township (Buena Vista County, Iowa)
 Providence Township (Hardin County, Iowa)
 Providence Township (Minnesota)
 Providence Township (Ohio)
 Providence Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Upper Providence Township